A Cia. Minaz é uma companhia brasileira de ópera de repertório que tem como finalidade formar público e novos profissionais para a ópera e a música erudita. Tendo iniciado suas atividades musicais em 1992, mantém hoje sua sede em Ribeirão Preto, estado de São Paulo tendo em sua estrutura física o Teatro Minaz e a Casa Minaz.

Formado por 80 cantores, profissionais de vários setores da sociedade de Ribeirão Preto e região, realiza um repertório que inclui trechos de óperas, musicais e cantatas sacras e profanas.

O Coral Minaz, regido pela maestrina Gisele Ganade, fundadora da Cia. Minaz, tem como “celeiro” de vozes os corais infantil e infanto-juvenil que formam jovens músicos e cantores para a manutenção da sua qualidade artística e crescimento de suas atividades culturais.

Corais que fazem parte da Cia Minaz
Atualmente essa Companhia é responsável por oito corais que são: Minaz Infantil, Minaz Infanto-juvenil (Também conhecidos como Meninos Cantores, que deste 1997 são realizados os Concertos de Natal dos Meninos Cantores nas janelas da Choperia Pinguim, o que já se tornou tradição de Ribeirão Preto e Região aos domingos do mês de dezembro tendo sido gravado, em 2003, um CD com peças sacras e natalinas), Minaz Adulto, Madrigal.

Companhias de ópera do Brasil
Empresas de Ribeirão Preto